Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 66-os, továbbá 66A jelzésű villamosok:

 66-os villamos (Budapest)megszűnt
 66A villamos (Budapest)megszűnt